«Гори димлять» може означати:
 Гори димлять — повість Ярослава Галана
 Гори димлять — 2-серійний мінісеріал за повістю Ярослава Галана